

Patronyme 

 Mário Jorge Malino Paulino, plus connu comme Camora (1986-), footballeur portugais.

Toponyme 

 Malino, une station de montagne en Indonésie ;
 Malino, un village de Madédoine.

Patronyme portugais